Peter Siegenthaler ist der Name folgender Personen:

* Peter Siegenthaler (Politiker, 1940) (* 1940), Schweizer Politiker (SVP), Regierungsrat des Kantons Bern
 Peter Siegenthaler (Beamter) (* 1948), Schweizer Finanzbeamter 
 Peter Siegenthaler (Schauspieler), Schauspieler 
 Peter Siegenthaler (Politiker, 1962) (* 1962), Schweizer Politiker (SP), Grossrat des Kantons Bern 

Siehe auch:
 Pierre Siegenthaler (auch Peter Siegenthaler; * 1945), Schweizer Schauspieler und Hörspielsprecher